Boros Ferenc (1783–1810) királyi helytartótanácsi titkár, költő
Boros Ferenc (1817–?) festő
Boros Ferenc (1908–1963) lelkész, író, műfordító
Boros Ferenc (1983) amatőrfilmes
Boros Ferenc (1974) író, meseíró, reklámszakember